Гумерова — тюркоязычная фамилия, женская форма фамилии :
 Гумерова, Лилия Салаватовна (род. 1972) — российский государственный и общественный деятель. Кандидат педагогических наук (2012). Член Совета Федерации.
 Гумерова, Люция Шагибаловна (род. 1959) — юрист, Председатель Конституционного Суда Республики Башкортостан.
 Гумерова, Надежда Григорьевна (род. 1949) — советская легкоатлетка, тренер по лыжным гонкам и биатлону.
 Гумерова, Фахира Мухаметшариповна (1921—1996) — сельскохозяйственный работник, Герой Социалистического Труда.